Ла-Валь-де-Бианья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 93,68 км². Население — 1 320 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Жироны